VRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vredendal (Sudafrica)